Falcons steht für:

 Hudson Falcons, US-amerikanische Rock- und Streetpunk-Band

Kunstflugstaffeln:
 Royal Jordanian Falcons, Kunstflugstaffel der jordanischen Luftstreitkräfte
 Silver Falcons, Kunstflugstaffel der südafrikanischen Luftstreitkräfte
 Ukrainian Falcons, Kunstflugstaffel der ukrainischen Luftstreitkräfte

Sportmannschaften und Sportvereine:
 Air Force Falcons, Sportteams der United States Air Force Academy
 Amstetten Falcons, österreichische Basketballmannschaft
 Atlanta Falcons, US-amerikanische Footballmannschaft
 Carinthian Falcons, österreichische Footballmannschaft
 Cologne Falcons, deutsche Footballmannschaft
 Denver Falcons, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Falcons (Rugby Union), südafrikanische Rugbymannschaft
 Falcons Bad Homburg, deutsches Basketball-Damenteam
 Fresno Falcons, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Gippsland Falcons, australischer Fußballverein
 Huttwil Falcons, Schweizer Eishockeyclub
 Milwaukee Falcons, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Newcastle Falcons, britische Rugbymannschaft
 Nürnberg Falcons BC, deutscher Basketballverein
 SP Falcons, mongolischer Fußballverein
 Springfield Falcons, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Tychy Falcons, polnische Footballmannschaft
 Ulm Falcons, deutsche Baseballmannschaft
 Winnipeg Falcons, kanadische Eishockeymannschaft

Siehe auch:
 Detroit Falcons
 Falcon